Amerikai Egyesült Államok
Tarboro (Dél-Karolina)
Tarboro (Észak-Karolina)